

Geografia 
 Borg El Arab Stadium – stadio di Alessandria d'Egitto
 Borġ in-Nadur – sito archeologico maltese

Star Trek 
 Borg – specie cyborg dell'universo fantascientifico di Star Trek
 Cubo Borg – astronave più comunemente usata dai Borg
 Regina Borg – regina della collettività dei Borg

Persone 
 Åke Borg (1901-1973) – nuotatore svedese
 Alfred Borg (1938) – ex calciatore maltese
 Andy Borg (1960) – cantante, conduttore televisivo e showman austriaco
 Anita Borg (1949-2003) – informatica statunitense
 Antoinette Borg (1988) – cestista maltese
 Arne Borg (1901-1987) – nuotatore svedese
 Björn Borg (1956) – tennista svedese
 Brita Borg (1926-2010) – cantante e attrice svedese
 Carmelo Borg Pisani (1915-1942) – irredentista italo-maltese
 Christabelle Borg, conosciuta semplicemente come Christabelle (1992) – cantante e conduttrice televisiva maltese
 Giorgio Borg Olivier (1911-1980) – politico maltese
 Hasse Borg (1953) – calciatore svedese
 Jacob Borg (1995) – calciatore maltese
 Jákup á Borg (1979) – calciatore faroese
 Jean-Louis Borg (1964) – cestista e allenatore di pallacanestro francese
 Joe Borg (1952) – giurista e politico maltese
 Joe Borg (1949) – calciatore maltese
 Joseph Borg (1958) – calciatore maltese
 Kim Borg (1919-2000) – basso-baritono e compositore finlandese
 Lawrence Borg (1945) – calciatore maltese
 Lawrence Borg (1950) – calciatore maltese
 Lolly Borg (1931) – calciatore maltese
 Marcus Borg (1942) – biblista e scrittore statunitense
 Ray Borg (1993) – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Steve Borg (1988) – calciatore maltese
 Tonio Borg (1957) – politico maltese
 Vincent Borg Bonaci (1943) – calciatore maltese
 Washington Borg (1866-1940) – commediografo maltese

Altri progetti